Гастония () — род растительноядных динозавров из инфраотряда анкилозавров. Ископаемые остатки обнаружены в отложениях нижнего мела (нижний баррем — нижний апт; 127—121 млн лет) на территории штата Юта (США). Достигал до 5 метров в длину, имел высоту 1 метр, и массу около 1 тонны. Впервые научно описан Джеймсом Киркландом в 1998 году.

Описание 

При жизни обладал обильным остеодермальным покрытием тела, включая большие и малые остеодермы вдоль шеи и тела, а также хвостовые пластины.

Боковые пластины характеризуются наличием длинной бороздки вдоль их заднего края, функция которой, по-видимому, состоит в том, чтобы находить на передний край следующего шипа, напоминая некое подобие гильотины.

В тазовой области имелся сплошной костный щит. Он представляет собой комплекс нерегулярно расположенных больших и малых костных пластин, слившихся в единое целое.

Череп широкий и прочный. Из-за своего веса передвигался очень медленно — около 8 км/ч. Возможно, зрение было развито плохо, но обоняние и слух были отличными.

Скелет 
Гастония обладает черепом субтреугольной формы при виде сверху (ширина почти равна длине), а также необычной текстурой на его поверхности. Имеются отличия и в строении посткраниального скелета, в частности в лопатке. Костный панцирь характеризуется выступающими в поперечном направлении остеодермами с бороздками вдоль их задних сторон, треугольными пластинами по бокам тела, а также сплошным тазовый щитом, состоящим из больших выступающих остеодерм, просветы между которыми были закрыты более мелкими остеодермами, называемые чешуйками или туберкулами. Вид Gastonia lorriemcwhinneyae отличается от Gastonia burgei наличием плоской крыши черепа, короткими затылочными отростками и небольшими различиями в посткраниальном скелете.

История открытия 

Гастония известна по почти полному скелету и нескольким отдельным черепам. Когда Роберт Гастон обнаружил многочисленные ископаемые остатки в формации Сидар-Маунтин (англ. Cedar Mountain; округ Гранд Каунти, штат Юта), он немедленно известил об этом знакомых палеонтологов. Прибыв туда, учёные обнаружили свыше тысячи скелетов ящеров. В их числе оказались и кости неизвестного анкилозавра — гастонии. Предполагается, что массовая смертность произошла либо из-за засухи, либо из-за утопления при переходе через глубоководную реку. 

В 2016 году описан второй вид — Gastonia lorriemcwhinneyae, обнаруженный в той же формации.

См. также 
 Анкилозавры

Примечания

Литература 

 Всемирная энциклопедия динозавров — Дугал Диксон — Москва, Эксмо, 2009 — ISBN 978-5-699-22144-8 — С. 175.
 Всё: иллюстрированный справочник о динозаврах — А. Шаранов — Москва, ОНИКС, 2008 — ISBN 978-5-9603-0089-6 — С. 78.
 Большой Атлас Динозавров — Сусанна Давидсон, Стефани Теренбулл, Рэйчел Ферт — Москва, Росмэн, 2004 — ISBN 5-353-01605-X — С. 121.

Ссылки 
 
 
 

Фоссилии, описанные в 1998 году
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Нодозавриды